Mužská dvouhra Diema Xtra Sofia Open 2018 probíhala v první polovině února 2018. Do singlové soutěže sofijského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl čtvrtý tenista světa Grigor Dimitrov z Bulharska, který se před zahájením odhlásil pro poranění ramena.

Vítězem se stal 26letý bosenský kvalifikant Mirza Bašić, jenž ve finále zdolal Rumuna Mariuse Copila po dramatickém třísetovém průběhu 7–6, 6–7 a 6–4. Na okruhu ATP Tour si tak připsal premiérové turnajové vítězství, debutovou výhru nad hráčem Top 20 po zdolání Wawrinky, a poprvé se v následném vydání žebříčku ATP posunul do elitní světové stovky na 77. příčku. Oba aktéři závěrečného zápasu si zahráli první finále na túře ATP.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Sofia Open
ATP World Tour 2018